60-ият западен меридиан или 60° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Гренландия, Атлантическия океан, Северна Америка, Атлантическия океан, Южна Америка, Атлантическия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 120-и източен меридиан.

з060-и западен меридиан